Debreceni csata néven illethetjük az alábbi ütközeteket:

Az 1317-ben zajlott debreceni csata, ahol Károly Róbert legyőzte Borsa Kopasz kiskirályt
Az 1849-ben lezajlott debreceni csata, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó, vesztes csatája
A debreceni páncélos csata 1944-ből, a második világháború legnagyobb harckocsiütközete Magyarországon